Kocaeli  kan diverse betekenissen hebben: 
Kocaeli (provincie); een provincie in Turkije
Kocaeli (district); een district in Turkije
İzmit of Kocaeli; een stad in Turkije